Anton Frank ist der Name folgender Personen:

*Anton Frank (Kaffeesieder) (1835–1880), österreichischer Kaffeesieder, er hat maßgeblich zum Häuserbau im Cottageviertel in Wien-Währing beigetragen 
 Anton Frank (Pädagoge) (1853–1910), deutscher Pädagoge und Schriftsteller 
 Anton Frank (Unternehmer) (1908–1990), deutscher Unternehmer
 Anton Frank, ein Soldat des späten 16. Jahrhunderts, dessen 2,44m-Riesenwuchsskelett im Museum Anatomicum Marburg aufbewahrt wird

Siehe auch:
 Anthony M. Frank (* 1931), deutsch-US-amerikanischer Postbeamter
 Anton Franck